Il doppio del torneo di tennis Lagos Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alfonso Mora e James Schor che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ugo Colombini /  Karel Nováček (primo turno)
 Loic Courteau /  Alessandro De Minicis (primo turno)

 Brett Dickinson /  Nduka Odizor (quarti di finale)
 Zeeshan Ali /  Peter Palandjian (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1989